Savi steht für:
 ein weiterer Name des ehemaligen afrikanischen Königreichs Sahé
 Savi (Benin), Arrondissement im Departement Atlantique in Benin

Savi ist der Familienname folgender Personen:
 Cinzia Savi Scarponi (* 1963), italienische Schwimmerin
 Gaetano Savi (1769–1844), italienischer Botaniker
 Paolo Savi (1798–1871), italienischer Geologe und Ornithologe
 Toomas Savi (* 1942), estnischer Politiker

SAVI steht für:
 Soil-Adjusted Vegetation Index, bodenbereinigter Vegetationsindex

Abkürzung